Сезон 2004 стал для ЦСКА 13-м в чемпионате России. После прошлогоднего чемпионства ушел тренер Валерий Газзаев, а на его место пришел бразильский специалист Артур Жорже, что стало неожиданностью. Команда при нем стала показывать неважные результаты, и в июле Жорже был уволен. На пост тренера вернулся Газзаев и сразу поднял команду с 5-го на 2-е место. По ходу сезона было совершено несколько удачных покупок: Вагнер Лав, Милош Красич, Сергей Игнашевич, Даниэл Карвальо, Юрий Жирков и т. д.

Чемпионом России стал во второй раз московский «Локомотив», из кубка России 2004 ЦСКА вылетел от Крыльев Советов. В Суперкубке России был обыгран московский «Спартак».

Состав команды 

|-----
! colspan="9" bgcolor="#B22222" align="left" |
|----- bgcolor="#DFEDFD"

|-----
! colspan="9" bgcolor="#B22222" align="left" |
|----- bgcolor="#DFEDFD"

|-----
! colspan="9" bgcolor="#B22222" align="left" |
|----- bgcolor="#DFEDFD"

Трансферы

Пришли в клуб

Зима 

Убытки:10.600.000

Лето 

Убытки:8.950.000

Ушли из клуба

Зима 

Прибыль:0

Лето 

Прибыль:200.000

Общие убытки:19.550.000

Общая прибыль:200.000

Разница:19.350.000

Соревнования

Премьер-Лига

Результаты турнира

Результаты

Турнирная таблица

Кубок России 2003/04

1/8 финала

1/4 финала

Кубок России 2004/05

1/8 финала 

Матч 1/4 финала прошел в 2005 году

Суперкубок России 2004

Лига Чемпионов

Квалификация

2-й квалификационный раунд

3-й квалификационный раунд

Групповой этап

Статистика

Игры и голы 

|-
! colspan="16" style="background:#dcdcdc; text-align:center;"| Вратари

|-
! colspan="16" style="background:#dcdcdc; text-align:center;"| Защитники

|-
! colspan="16" style="background:#dcdcdc; text-align:center;"| Полузащитники

|-
! colspan="16" style="background:#dcdcdc; text-align:center;"| Нападающие

|-
! colspan="16" style="background:#dcdcdc; text-align:center;"| Покинули клуб в течение сезона

|}

Бомбардиры

Примечания 

2004
ЦСКА Москва